Cardini ima više značenja:
 Cardini, Cuneo
 Cardini, Genoa